Marchese – titolo nobiliare
Marchese – eufemismo colloquiale per "flusso mestruale"

Persone 
 Marchese – cognome italiano
 Angelo Marchese – critico letterario
 Aurelio Marchese – ex calciatore e allenatore di calcio
 Filippo Marchese – criminale
 Giovanni Marchese – agronomo
 Giovanni Marchese – calciatore 
 Giovanni Marchese – ciclista 
 Giuseppe Marchese – politico
 Luigi Marchese – cartografo napoletano del XVIII secolo
 Luigi Marchese – drammaturgo genovese del XVIII secolo
 Nicola Marchese – poeta 
 Paolo Marchese – doppiatore 
 Sabrina Marchese – calciatrice italiana 
 Saverio Marchese – pittore